Київська Русь (11 батальйон територіальної оборони)
 Київська Русь (25 батальйон територіальної оборони)